Als Baureihe 272 führten die italienischen Staatsbahnen Ferrovie dello Stato (FS) zehn deutsche Dampflokomotiven, die nach Ende des Ersten Weltkriegs als Reparation an Italien abgegeben wurden.

Im Detail handelt es sich um Maschinen dreier preußischer Gattungen:
 272.001–002 entsprachen der preußischen G 4.1
 272.003–004 waren preußische G 4
 272.005–010 entstammten der preußischen G 4.2

272